Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1971/72 wurde vom Österreichischen Fußball-Bund  ausgerichtet. Als Unterbau zur Nationalliga dienten die Regionalligen Ost (Wien, Niederösterreich, Burgenland), Mitte (Oberösterreich, Steiermark, Kärnten) und West (Salzburg, Tirol, Vorarlberg). Als dritte Leistungsstufe fungierten die jeweiligen Landesligen der Bundesland-Verbände.

Erste Leistungsstufe – Nationalliga

Allgemein 
Die Meisterschaft in der Nationalliga 1971/72 begann am 20. August 1971. Neu war, dass auch der Freitagabend als so genannter Pflichttermin galt (Gastvereine konnten sich nicht, wie es bisher möglich gewesen war, gegen eine solche Spielansetzung zur Wehr setzen). Ab Frühjahr 1972 wurden durch die Schiedsrichter gelbe und rote Karten verwendet. Und es wurde erstmals für die Strafbemessung bei Delikten durch Spieler ein Videobeweis zugelassen.

Meisterschaftsverlauf 
Die vor Saisonbeginn gegründete Spielgemeinschaft Swarovski Wattens-Innsbruck holte den Titel, wobei es lange Zeit ein Dreikampf mit der Linzer VÖEST und der Wiener Austria gewesen ist. Nach 25 von 30 Runden der Meisterschaften hatten (per 13./14. Mai) alle drei Klubs 32 Punkte am Konto. Nachdem die Tiroler mit einem 2:1 bei Rapid Wien am 25. Mai die Tabellenspitze erobert hatten, nahmen sie die Austria selbst mit einem 2:0-Heimsieg in der 27. Runde (28. Mai) aus dem Rennen; mit VÖEST kam es zwar am letzten Spieltag (17. Juni) zum direkten Duell (Ergebnis 1:1), doch dieser Kontrahent wurde sowohl von SV Austria Salzburg in der 26. Runde (20. Mai) in Lehen mit 1:0 als auch von der Austria mit deren 3:2-Erfolg auf Linzer Boden in der vorletzten Runde (14. Juni) besiegt und war somit (ebenfalls) aus dem Rennen. Als österreichischer Meister konnte sich die Tiroler Spielgemeinschaft für den Europacup der Landesmeister 1973 qualifizieren, Cupsieger Rapid durfte am Europacup der Cupsieger 1973 teilnehmen, die geschlagenen Konkurrenten Austria und VÖEST vertraten Österreichs Fußball im UEFA-Cup 1973. Einzig Rapid sorgte mit dem Erreichen des Achtelfinales für positive Akzente, dort kam aber das Ausscheiden gegen den Namensvetter Rapid București.

Statistik 
Nach dem Herbst führte Innsbruck mit 20 Punkten vor Salzburg und Donawitz mit je 19 sowie Rapid und Austria mit je 18. In der Frühjahrstabelle war die Austria mit 20 Punkten vor den Innsbruckern (19), VÖEST (18) und Salzburg und Sturm Graz (je 16) voran; Rapid nahm mit 15 Punkten nur Rang 6 ein. Sturm Graz blieb als einzige Mannschaft daheim ungeschlagen, was auch Rang 1 in der Heimtabelle (24 Punkte) bedeutete – dies vor VÖEST (23) und Innsbruck (22). Drei Heimniederlagen für Rapid bedeuteten 18 Punkte und Rang 9. Auf fremden Boden lautete die Reihenfolge Austria (18) vor Innsbruck (17) und Rapid (15).

Abschlusstabelle 

|}

Aufsteiger
 Regionalliga Ost: SV Admira Wiener Neustadt
 Regionalliga Mitte: SK Austria Klagenfurt
 Regionalliga West: SC Schwarz-Weiß Bregenz

Torschützenliste 

|}
siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Meistermannschaft 
Friedl Koncilia, Herbert Rettensteiner – Roland Eschelmüller, Engelbert Kordesch, Johann Eigenstiller, Werner Kriess, Walter Skocik, Peter Werner – Heinz Binder, Hans Küppers, Roland Hattenberger, Franjo Francescin, Josef Obert, Peter Kastner, Manfred Gombasch – Ove Flindt-Bjerg, Franz Wolny, Kurt Jara, Helmut Voggenberger, Günther Rinker, Walter Sommer – Trainer: Branko Elsner

Zweite Leistungsstufe – Regionalligen

Regionalliga Ost 
In der Regionalliga Ost fixierte der SV Admira Wiener Neustadt den Meistertitel. Damit schaffte das Team als Vorjahrsmeister der niederösterreichischen Landesliga den Durchmarsch in die höchste österreichische Spielklasse.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Burgenland: SV Rechnitz
 Landesliga Niederösterreich: Badener AC
 Wiener Liga: Prater SV

Regionalliga Mitte 
In der Regionalliga Mitte sicherte sich der SK Austria Klagenfurt den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Kärnten: SC Magdalen
 1. Landesliga Oberösterreich: Welser SC
 Landesliga Steiermark: SV Flavia Solva Wagna

Regionalliga West 
In der Regionalliga West errang der SC Schwarz-Weiß Bregenz den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Tirol: SV Innsbruck
 Landesliga Salzburg: WSK Kaprun
 Landesliga Vorarlberg: FC Rätia Bludenz

Dritte Leistungsstufe

Landesliga Burgenland 
Im Burgenland konnte der SV Rechnitz Meisterschaft sichern. Es liegen keine Informationen über den Tabellenendstand dieser Saison vor.

Landesliga Kärnten 
In Kärnten feierte der SC Magdalen den Meistertitel. Leider liegen keine Informationen über den Tabellenendstand dieser Saison vor.

Landesliga Niederösterreich 
In Niederösterreich erspielte der Badener AC den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SC Neusiedl/Zaya
 WSV Pitten
 SV Waidhofen/Thaya

1. Landesliga Oberösterreich 
In Oberösterreich wurde der Welser SC Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Urfahr
 FC Union Wels

Landesliga Salzburg 
In Salzburg konnte der WSK Kaprun den Meistertitel feiern.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 FC Bad Gastein
 SV Seekirchen

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark fixierte der SV Flavia Solva den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Austria Kapfenberg
 SV Rottermann
 ASK Köflach

Landesliga Tirol 
In Tirol sicherte sich der SV Innsbruck den Meistertitel. Leider liegen keine genauen Informationen über Siege, Unentschieden, Niederlagen, Tor oder Punkte, sondern nur der Tabellenstand dieser Saison vor.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Reutte
 SV Wörgl

Landesliga Vorarlberg 
In Vorarlberg errang der FC Rätia Bludenz den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SCR Altach
 FC Nenzing

Wiener Liga 
In Wien konnte der Prater SV den Meistertitel sichern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SC Gaswerk VIII
 USC Landhaus Wien

Weblinks 
 Österreich 1 (Nationalliga) 1971/72 bei austriasoccer.at und Österreich 2 (Regionalliga Ost) 1971/72 bei austriasoccer.at
 Austria 1971/72 Nationalliga, Regionalliga Ost, Mitte und West bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1971/72
1971/72